Спирята — название нескольких населённых пунктов:
 Спирята — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Спирята — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Спирята — деревня в Очёрском районе Пермского края.